Натуральне число 1089
 1089 рік до нашої ери
 1089 рік нашої ери